Ла Винатита има више значења:

 Ла Винатита (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Винатита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Винатита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Винатита (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику